Жозеф-Дезіре Жоб (фр. Joseph-Désiré Job, нар. 1 грудня 1977, Венісьє, Франція) — колишній камерунський футболіст.
 Жоб (Пюї-де-Дом), Жоб (фр. Job) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.